Quantschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Quantschnig (* 1985), österreichischer Eishockeyspieler
 Josef Quantschnig (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)